Lilla Skogssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Skogssjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Lilla Skogssjön (Botkyrka), sjö i Botkyrka kommun,  (62,2 ha)

Se även
Skogssjön
Lilla Skogsjön, sjö i Töreboda kommun,  (6,58 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn